Sakskoburggotski ist der Familienname folgender Personen:

 Kiril Sakskoburggotski (* 1964), bulgarischer Politiker, Physiker, Finanzmakler
 Simeon Sakskoburggotski (* 1937), letzter bulgarischer Zar und Ministerpräsident 2001–2005